Barbato ist der Familienname folgender Personen:

 Celia Barbato, uruguayische Politikerin
 Elisabetta Barbato (1921–2014), italienische Opernsängerin
 Francesco Barbato (* 1956), italienischer Politiker
 Mariano Barbato (* 1972), deutscher Politikwissenschaftler
 Milka Barbato, uruguayische Politikerin
 Paola Barbato (* 1971), italienische Schriftstellerin und Comic-Autorin
 Silvio Barbato (1959–2009), italienisch-brasilianischer Komponist und Dirigent
 Tomás Barbato, uruguayischer Politiker